Дусманис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Дусманис, Виктор (1862-1949) — греческий генерал и начальник Генерального штаба в Балканские войны и греко-турецкую войну с 1921 по 1922 год.
 Дусманис, Софоклис (1868-1952) — греческий адмирал, отличившийся в Первую Балканскую войну.